

Aziende 
 Barilla – azienda multinazionale italiana del settore alimentare

Persone 
 Barilla – famiglia nobile di Reggio Calabria
 Gianni Barilla (1927-2004) – imprenditore italiano
 Guido Barilla – imprenditore italiano
 Paolo Barilla – imprenditore e pilota automobilistico italiano
 Pietro Barilla (1845-1912) – imprenditore italiano, fondatore dell'azienda Barilla
 Pietro Barilla (1913-1993) – imprenditore italiano
 Riccardo Barilla (1880-1947) – imprenditore italiano

Altro 
 Roma Barilla – società italiana di calcio a 5

Pagine correlate 
 Barillà
 Barillas